Castagnolesi – abitanti di Castagnole Monferrato
Castagnolesi – abitanti di Castagnole Piemonte
Castagnolesi – abitanti di Castagnole delle Lanze
Castagnolesi – abitanti di Castagnoli